Perelló, fruit del perelloner (Pyrus spinosa)
 Toponímia:
 El Perelló, municipi del Baix Ebre
 El Perelló (Sueca), entitat local menor del municipi de Sueca, a la Ribera Baixa
 El Perelló (Vilablareix), entitat de població del municipi de Vilablareix, al Gironès
 Cal Perelló, casa a L'Ametlla de Segarra, reconegut com a bé de l'Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya

 Biografies:
 Carles Perelló i Valls, matemàtic i enginyer català
 Ferran Perelló Santandreu, economista i diplomàtic mallorquí.
 Francesc Perelló i Picchi, directiu esportiu català
 Joan Perelló i Masllorens, polític i industrial català
 José Perelló Torrens (Tormos, 1885-1955), polític republicà d'esquerres i alcalde de Tormos 
 Marcel·lí Perelló i Domingo, guerriller, polític i periodista català
 Marcel·lí Perelló i Valls, matemàtic i periodista catalanomexicà.
 Mercè Perelló i Valls, revolucionària i activista catalanomexicana.